Игорь Львович Дорохин (родился 15 августа 1962, Усть-Каменогорск, Казахская ССР, СССР) — советский, казахстанско-германский хоккеист, нападающий, действующий главный тренер усть-каменогорского «Алтая», команды МХЛ-Б.

Биография 
Воспитанник усть-каменогорского хоккея. Начинал в дворовых командах, позже принят в юношеский состав «Торпедо» 1962 года рождения, который выиграл в 1979 году всесоюзное первенство в своей возрастной категории. С 1980 года 12 лет играл за основной состав «Торпедо» в тройке Бородулин — А. Корешков — Дорохин. В конце 1991 года в последнем составе сборной СССР выиграл Кубок Германии.

С развалом СССР выехал в 1992 году в Германию и прожил там 19 лет. Первые два сезона играл в топ-дивизионе за ХК «Кёльнер». В сезоне 1992/93 клуб занимает 2 место в регулярном чемпионате и становится вице-чемпионом Германии. В следующем сезоне, стартуя с плей-офф с 5 места, клуб останавливается в полуфинале.

Дорохин является одним из наиболее знаменитых игроков клуба «Хайльброннеор Фалькен» — рекордсмен по количеству игр (311 матчей), 3-й среди игроков с наибольшим количеством голевых передач (226), 4-й по результативности (302 очка) и самый грубый игрок (790 минут штрафа, опережает значительно идущего на втором месте Петера Станковича с 294 минутами).

В 1996—1998 годах играл на чемпионатах мира за сборную Казахстана, в 1998 году был участником Олимпийских игр в Нагано, когда сборная Казахстана вышла в четвертьфинал. В 2011 году вернулся в Казахстан и тренировал «Казцинк-Торпедо-2» с бывшим партнером по команде Сергеем Старыгиным. Юношеская сборная Казахстана на основе клуба стала вице-чемпионом мира-2012. 22 октября 2012 года назначен и. о. главного тренера «Казцинк-Торпедо» вместо Сергея Могильникова. С ноября 2013 года возглавляет усть-каменогорское «Торпедо» из ЮХЛ.

Карьерная статистика

Достижения 
  — 2 место в первой лиге СССР — 1987
  — 1 место в первой лиге СССР — 1989
  — вице-чемпион Германии — 1993
  — 1 место в первой бундеслиге — 1995
  — 1 место на чемпионате мира (дивизион С) — 1996
  — 2 место на чемпионате мира (дивизион В) — 1997

Тренер

Карьера тренера 
 2011 — 22.10.2012 —  Казцинк-Торпедо-2, тренер
 22.10.2012— —  Казцинк-Торпедо, главный тренер

Статистика (главный тренер) 
 Последнее обновление: 28 февраля 2013 года

Примечания 

Хоккеисты СССР
Хоккеисты Казахстана
Хоккеисты Германии
Игроки ХК «Торпедо» Усть-Каменогорск
Игроки ХК «Кёльнер Хайе»
Игроки ХК «Айсберен Берлин»
Игроки ХК «Хайльброннер Фалькен»
Игроки ХК «Аугсбургер Пантер»
Игроки сборной СССР по хоккею с шайбой
Игроки сборной Казахстана по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Хоккейные тренеры Казахстана
Тренеры ХК «Торпедо» Усть-Каменогорск